Le nom Commission de la capitale nationale (CCN) peut faire référence à :

 Commission de la capitale nationale du Canada, chargée du développement de la région de la capitale du Canada, incluant les villes d'Ottawa et de Gatineau ;
 Commission de la capitale nationale du Québec, chargée du développement de la capitale du Québec, soit la ville de Québec.